Гризерские петроглифы () находятся на земле, принадлежащей Бюро по управлению землёй на востоке округа Лейк в штате Орегон, примерно в 40 км от города .

Изображения были выбиты на базальтовом валуне индейцами и датируются около 12 тыс. лет назад. В 1974 г. Гризерские петроглифы включены в Национальный реестр исторических мест США.

Палеоиндейцы населяли юго-восток современного штата Орегон ещё со времён культуры Кловис, 12-10 тыс. лет назад. В то время дождевые озёра заполняли многие впадины орегонской высокогорной пустыни. Жители того периода, об этнокультурной принадлежности которых при нынешнем уровне знаний судить невозможно, жили в сезонных поселениях на берегах озёр и занимались охотой и собирательством. Наиболее ранние из орегонских петроглифов могут иметь возраст около 12 тыс. лет.

Гризерские петроглифы могли быть созданы или в период Кловис, или в последующий период Stemmed Point Period, таким образом, их возраст составляет от 12 до 7,5 тысяч лет.

Как минимум однажды Гризерские петроглифы подверглись вандализму, однако археологи сумели восстановить памятник. В настоящее время у памятника установлена табличка, предупреждающая об ответственности за их повреждение.

Примечания

Ссылки 
 Bureau of Land Management — Lakeview District 
 Oregon Rock Art

Петроглифы Северной Америки
Археология в США
Искусство индейцев
Палеоиндейцы
Объекты Национального реестра исторических мест в Орегоне